Astrapia stephaniae és una espècie d'ocell de la família dels paradiseids (Paradisaeidae) que habita els boscos de muntanya de l'est i sud-est de Nova Guinea.

En diverses llengües rep el nom de "ocell del paradís de la Princesa Estefania" (Anglès: Princess Stephanie's Astrapia. Espanyol: Ave del Paraíso de la Princesa Estefania).

Referències 

stephaniae